Иконому () — греческая фамилия. Известные носители:

 Иконому, Антонис (1785—1821) — греческий революционер.
 Иконому, Аристидис (1821—1887) — австрийский и греческий художник.
 Иконому, Георгиос (1861—1935) — греческий художник и иконописец.
 Иконому, Иоаннис (1860—1931) — греческий художник, ксилограф и спортсмен.
 Иконому, Константинос (1780—1857) — греческий священник и богослов.
 Иконому, Марилу (род. 1981) — греческая певица.
 Иконому, Мариос (род. 1992) — греческий футболист, защитник клуба СПАЛ и сборной Греции.
 Иконому, Михалис (1888—1933) — греческий художник.
 Иконому, Никос (род. 1973) — греческий баскетболист.
 Иконому, Томас (1864—1927) — греческий театральный актер.
 Иконому, Эндрю — американский адвокат, член юридической команды президента США Дональда Трампа.